Antonio Marchi ist der Name folgender Personen:

* Antonio Marchi (Librettist) (um 1670–nach 1725), italienischer Librettist
 Antonio Marchi (Regisseur) (1923–2003), italienischer Filmregisseur